Municipio de Elmer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elmer (condado de Oscoda, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oscoda.
 Municipio de Elmer (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Elmer (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.
 Municipio de Elmer (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis